Аль-Зафра () — эмиратский футбольный клуб из города Мадинат-Зайед, в настоящее время выступающий в Лиге Арабского залива, первой по уровню в системе футбольных лиг ОАЭ. Домашние матчи команда проводит на стадионе Аль-Зафра, вмещающем 5 020 зрителей.
 
«Аль-Зафра» была основана в 2000 году. По итогам сезона 2001/02 команда заняла второе место в Первом дивизионе и вышла в Про-лигу. Дебютный сезон в главной эмиратской футбольной лиге «Аль-Зафра» закончила на последнем месте и вернулась в Первый дивизион. Но спустя год клуб вновь завоевал право играть в элите, в чемпионате 2004/05 «Аль-Зафра» вновь стала последней. В первом дивизионе она провела ещё два года, выиграв его в 2007 году. На этот раз «Аль-Зафра» задержалась в Про-лиге четыре года, не занимая места выше восьмого и вылетев по итогам сезона 2010/11. На возвращение обратно ей хватило года. В Лиге Арабского залива 2016/17 «Аль-Зафра» заняла лучшее в своей истории 7-е место.

История выступлений

Текущий состав 
По состоянию на 1 декабря 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Аль-Зафра»   
 Профиль клуба на soccerway.com   

Футбольные клубы ОАЭ